Stämma kan avse:

 Stämma (musik) – ett begrepp i musiksammanhang
 Röstläge (sång) (stämma)– ett frekvensomfång (register) som används vid sång
 Körstämman (kör) – olika röstlägen i en kör
 Orgelstämma – en stämma i en orgel
 Spelmansstämma –  träff för spelmän/folkmusiker, dansare och folkmusikintresserade
 Årsstämma (aktiebolag) – (bolagsstämma) – det högsta beslutande organen i ett aktiebolag
 Förbundsstämma – ett sätt för medlemmar att utöva inflytande i föreningar
 Föreningsstämma – ett sätt för medlemmar att utöva inflytande i föreningar
 Partistämma – det högsta beslutande organet i många politiska partier
 Sockenstämma – det högsta beslutande organet i en socken
 Stämma (naturreservat) – ett naturreservat i Mjölby kommun
 Stämma blod –  en teknik där tanken var att stoppa ett hastigt blodflöde genom gamla ramsor

Se även
 Stämning
 Årsmöte